Andrzej Krzysztof Wdowiak – polski samorządowiec
 Grzegorz Wdowiak – polski wioślarz, olimpijczyk
 Leonard Wdowiak – polski lekarz psychiatra
 Zbigniew Wdowiak – polski urzędnik państwowy i samorządowy